Городковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Городковская волость (Луцкий уезд) — в составе Волынской губернии, Луцкий уезд
 Городковская волость (Бобруйский уезд) — в составе Минской губернии, Бобруйский уезд
 Городковская волость (Бельский уезд) — в составе Смоленской губернии, Бельский уезд